Бренц (; ) — многозначный термин.

 Бренц — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Бренц () — река в Германии.

 Персоналии
 Бренц, Анатолий Дмитриевич (1912—1995) — заслуженный экономист Российской Федерации, профессор, учёный в области газовой промышленности.
 Бренц, Иоганн (1498—1570) — швабский реформатор.

Примечания